Витрувий:

 Витрувий — римский архитектор, инженер, теоретик архитектуры второй половины I века до н. э.
 Витрувий — кратер на Луне.